! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 159001–159100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 159101–159200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 159201–159300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 159301–159400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 159401–159500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 159501–159600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 159601–159700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 159701–159800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 159801–159900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 159901–160000 [ editare]

Lista planetelor minore (159001-160000)